Гаври (также калами) — один из дардских языков. Распространён в Пакистане, провинция Хайбер-Пахтунхва, округа Верхний Дир и Сват. На гаври по данным 2004 года говорит около 100 тысяч человек.

Письменность 
Применяется письменность на арабской графической основе:

Примечания 

Языки Пакистана
Дардские языки